

Persone 
 Enrico VIII d'Inghilterra – Re d'Inghilterra dal 1509 al 1547
 Enrico VIII il Coraggioso – (1343/45-11 luglio 1399), duca di Brzeg (Brieg) dal 1361 e signore di Niemcza dal 1395

Musica
 Henry VIII – opera di Camille Saint-Saëns del 1883
 Enrico VIII/200 all'ora – singolo del gruppo I Ribelli del 1961
 Enrico VIII – album di Enrico Ruggeri del 1986

Altro 
 Enrico VIII (Henry VIII) – dramma storico di William Shakespeare composto nel 1612-1613
 Henry VIII – miniserie televisiva del 2003 diretta da Pete Travis